Blake puede referirse a:

Personas 
 Andrew Blake, productor y director estadounidense.
 Anthony Blake, mentalista.
 Blake, rapero español.
 Blake Ahearn, baloncestista.
 Blake Davis, actor australiano.
 Blake Edwards, cineasta.
 Blake Foster, actor estadounidense.
 Blake Griffin, baloncestista.
 Blake Harper, actor porno gay.
 Blake Healy, músico.
 Blake Lively, actriz estadounidense.
 Blake Mitchell, actriz porno estadounidense.
 Blind Blake, bluesman.
 Casey Blake, beisbolista estadounidense.
 Edwin Blake Payson, botánico estadounidense.
 Elinor Blake, cantante y compositora estadounidense.
 Emmet Reid Blake, (1908 - 1997), ornitólogo estadounidense.
 Francisco Blake Mora, político mexicano.
 George Blake, ex-espía inglés.
 James Blake, tenista.
 James Blake, músico británico.
 Jennifer Blake, escritora norteamericana (pseudónimo).
 Joaquín Blake, militar español.
 José MacCrohon y Blake, político y militar español.
 Joseph Blake 1814-1888, botánico.
 Joseph "Blueskin" Blake, salteador de caminos inglés.
 Josh Blake, actor estadounidense.
 Kenyatta Blake, rapero estadounidense.
 Madge Blake, actriz.
 Nicholas Blake, escritor (pseudónimo).
 Peter Blake, nombre de diversas personas.
 Quentin Blake, dibujante británico.
 Robert Blake, nombre de diversas personas.
 Sidney Fay Blake 1892-1959, botánico.
 Stanley Thatcher Blake 1910-1973, botánico. 
 Steve Blake, baloncestista.
 Sylvan Ebanks-Blake, futbolista inglés.
 Tim Blake Nelson, actor y director de cine estadounidense.
 Thomas Blake Glover, comerciante escocés.
 Yohan Blake, atleta jamaicano de velocidad.
 Yvonne Blake, diseñadora.
 William Blake, poeta inglés.
 William Blake Richmond, pintor y decorador inglés.

Lugares 

 Blake Island, en el estado de Washington.
 Cuenca Blake, en el océano Atlántico.
 Plateau Blake, en el océano Atlántico.
 Jardín Blake, en el estado de California.

Varios 

 Blake (banda), banda finlandesa de stoner rock formada en 2001.
 Blake y Mortimer, serie de álbumes de cómic.
 Blake Bradley, personaje de ficción.
 Daphne Blake, personaje de ficción.
 Donald Blake, personaje de ficción (Thor).
 Los corsarios de Blake, serie de televisión.
 Nicholas Blake (Spooks), personaje de ficción.
 Octavia Blake, personaje de ficción.